Postmotorwagen steht für:
 
 einen Postbus in Abgrenzung zur Postkutsche
 einen Posttriebwagen